Kirchbach auf Lauterbach ist Familienname folgender Personen:

 Johann von Kirchbach auf Lauterbach (1858–1920), österreichischer General
 Karl von Kirchbach auf Lauterbach (1856–1939), österreichischer General